

Cinema 
 Crisi d'identità (Other Voices) – film del 2000 diretto da Dan McCormack
 Crisi d'identità – film del 2012 diretto da Matteo Vicino

Fumetto 
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – miniserie della DC Comics del 2004
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – saga a fumetti della Marvel Comics del 1998

Psicologia 
 Crisi d'identità – condizione in cui un soggetto è incerto riguardo al proprio Io

Televisione 
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – episodio della prima stagione di Numb3rs
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – episodio di Runaway
 Crisi d'identità (Identity Crisis) – episodio di The Spectacular Spider-Man
 Crisi d'identità (Pretty, Pretty Dresses) – episodio di King of the Hill